Frielingen bezeichnet:
 Frielingen (Adelsgeschlecht), erloschenes hessisches Adelsgeschlecht

 Frielingen (Garbsen), einen Stadtteil der Stadt Garbsen in Niedersachsen
 Frielingen (Kirchheim), einen Ortsteil der Gemeinde Kirchheim in Hessen
 Frielingen (Soltau), einen Ortsteil der Stadt Soltau in Niedersachsen